«Гойя, или Тяжкий путь познания» — советско-восточно-германско-болгарско-югославский двухсерийный художественный широкоформатный фильм по одноимённому роману Лиона Фейхтвангера.

Сюжет 
Историко-биографический фильм о жизни гениального испанского живописца и графика Франсиско Гойя, жившего на рубеже XVIII — XIX веков, личности сложной и противоречивой.

Мадрид. Конец XVIII века. Франсиско Гойя — весьма успешный придворный живописец. Ему помогает писать картины его ученик Августин Эстеве…

1795 год. Гойя пишет портрет герцога Альба и его жены. герцогиня Альба соблазняет Гойю. Они становятся любовниками.

1797 год. Гойя приступает к серии офортов «Капричос».

1799 год. Гойя заканчивает «Капричос» и выставляет их на продажу в парфюмерной лавке. Однако по поводу этих продаж его вызывают в инквизицию, где он вынужден давать подробные объяснения.

В 1801 году Гойя заканчивает «Портрет семьи Карла IV».

1808 год. В Мадриде жестоко подавлено восстание жителей против оккупации города французскими войсками. Поражённый увиденным, Гойя приступает к созданию цикла офортов «Бедствия войны».

В ролях 
 Донатас Банионис — Франсиско Гойя (озвучивает Георгий Жжёнов)
  — герцогиня Альба (озвучивает Алла Демидова)
  — Агустин Эстев Маркес (озвучивает Валентин Никулин)
 Татьяна Лолова — королева Мария Луиза
 Рольф Хоппе — король Карл IV
 Мечислав Войт — Великий инквизитор (озвучивает Владислав Дворжецкий)
 Эрнст Буш — Ховельянос
 Густав Холоубек — Бермудес (озвучивает Артём Карапетян)
 Вольфганг Килинг — Годой
 Михаил Козаков — Гильмарде
 Ирен Шюте — дона Лючия
 Анджей Шалявский — аббат
 Мартин Флёрхингер — Отеро
 Арно Выцневский — Мануэль Кинтана (озвучивает Олег Голубицкий)
 Кармелла — Мария Росарио
 Людмила Чурсина — Пепа
 Пётр Слабаков — Гиль (озвучивает Армен Джигарханян)
 Верико Анджапаридзе — мать Франсиско
 Ариадна Шенгелая — Хосефа
 Нунуца Ходош — Эуфемия
 Игорь Васильев — отец Адриан
 Игорь Дмитриев — герцог Альба

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Анжел Вагенштайн
 Режиссёр-постановщик: Конрад Вольф
 Режиссёры:
 Дорис Боркман
 Владимир Степанов
 Режиссёрская группа:
 Людмила Гальба
 Владимир Синило
 Эмилия Сухорукова
 Ионис Гузнер
 Юрген Клаус
 Операторы:
 Константин Рыжов
 Вернер Бергман
 Художники:
 Альфред Хиршмайер
 Валерий Юркевич
 Композиторы:
 Кара Караев
 Фарадж Караев
 Звукооператоры:
 Эдуард Ванунц
 Гарри Беленький
 Ефим Юдин
 Консультант: Яков Харон
 Монтажёр: Александра Боровская
 Директора картины:
 Генрих Хохлов
 Герберт Элер

См. также 
 «Призраки Гойи»

Примечания

Ссылки 

Фильмы Конрада Вольфа
Фильмы СССР 1971 года
Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о 1790-х годах
Исторические фильмы о XIX веке 
Фильмы студии «Ленфильм»
Экранизации произведений Лиона Фейхтвангера
Фильмы-биографии о художниках
Франсиско Гойя
Фильмы Болгарии 1971 года